Mudra-Kaserne steht für:
 Mudra-Kaserne in Köln, heute Gereon-Kaserne, beherbergt das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr
 Mudra-Kaserne (Mainz-Kastel), beherbergt eine hessische Bereitschaftspolizei